Miklós Zrínyi to węgierska wersja imienia i nazwiska kilku osób (oryginalna kolejność jest odwrotna, tzn. Zrínyi Miklós)

 Nikola Šubić Zrinski (1508-1566)
 Nikola Zrinski (1620-1664)